Николай Елагин: Елагин, Николай Александрович — русский генерал, георгиевский кавалер
 Елагин, Николай Васильевич (1817—1891) — русский писатель и цензор, действительный статский советник.